En anglais, buffalo signifie diverses espèces de bovidés, en français, les buffles. Cela implique :
 des membres du genre asiatique Bubalus : Bubalus arnee (Kerr, 1792), Bubalus quarlesi (anoa des montagnes), Bubalus depressicornis (anoa des plaines) et Bubalus mindorensis (tamarau).
 un membre du genre africain Syncerus : Syncerus caffer
 un membre nord-américain du genre Bison

Personnalités 
 Black Buffalo Woman, la première femme de Crazy Horse.
 Buffalo Calf Road Woman, une héroïne cheyenne.
 Chief Buffalo Child Long Lance, un imposteur.
 Johnson W. Greybuffalo, un meurtrier.
Ruth Buffalo, personnalité politique américaine
 William Frederic Cody dit Buffalo Bill, personnage mythique de la conquête de l'Ouest

Toponyme 

Buffalo Soapstone, ville de l'État d'Alaska
 Buffalo National River, aire protégée en Arkansas
 Buffalo River Bridge, pont qui s'y trouve
 Buffalo, ville de l'État de New York ;
Buffalo (Caroline du Sud)
Buffalo (Dakota du Nord)
Buffalo (Dakota du Sud)
 Buffalo, un village du comté de Sangamon, en Illinois.
Buffalo (Indiana)
Buffalo (Iowa)
Buffalo (Kansas)
 dans l'État du Minnesota :
 Buffalo, ville siège du comté de Wright dans l'État du Minnesota ;
 Buffalo Township, autre localité du comté de Wright ;
Buffalo (Missouri)
Buffalo (Oklahoma)
Buffalo (Texas)
Buffalo (Virginie-Occidentale)
Buffalo (Wisconsin)
Buffalo (Comté de Buffalo)
Buffalo (Comté de Marquette)
Buffalo City (Wisconsin)
Buffalo (Wyoming)
Buffalo Township (Pennsylvanie)
Buffalo Grove (Illinois)
Col Buffalo, dans l'Arizona

Voir aussi :

En dehors des États-Unis 
 Buffalo City Municipality, Eastern Cape en Afrique du Sud

Rivières 
 Diversed rivières portent le nom de 'Buffalo aux États-Unis et en Afrique du Sud, dont :
 la Buffalo, dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.

Catastrophe de Buffalo Creek, dans le comté de Logan, en Virginie-Occidentale, le 26 février 1972.

 Édifices 
 Buffalo River State Park WPA/Rustic Style Historic Resources, structures formant un district historique dans le comté de Clay, dans le Minnesota, aux États-Unis.
 Vélodrome Buffalo, stade vélodrome à Neuilly-sur-Seine (France).
 Stade Buffalo, stade vélodrome à Montrouge (France).
 Résidence Buffalo grand ensemble à Montrouge (France).

 Transport 
 Le Brewster Buffalo ou Brewster F2A est un type d'avion utilisé par les forces armées alliées (et finlandaises) au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Le De Havilland Canada DHC-5 Buffalo est un avion V-STOL produit de 1964 à 1987.
 Le Buffalo est un véhicule militaire qui permet à son opérateur d'examiner en sécurité des mines terrestres.

 Sport 
 Les équipes athlétiques intercollégiales de l'Université du Colorado sont appelées The Buffaloes ou Buffs ;
 Buffaloes est le surnom de l'équipe sud-africaine de football selon les règles australiennes.
 Buffalo, une franchise NFL de la ville de Buffalo, aux États-Unis.

 Divers 
 BUFFALO est l'acronyme de Bit User Fast Friendly Aid to Logical Operations, un programme de contrôle du microcontrôleur Freescale 68HC11.
 Le nom de Buffalo avait été proposé pour une province du Canada occidentale qui aurait englobé les actuelles provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan ; finalement le projet fut abandonné et ces deux provinces furent créées en 1905.
 Buffalo était le nom britannique du "Landing Vehicle Tracked", un véhicule amphibie utilisé par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Le terme "Buffalos" peut désigner des Belges ayant émigré aux États-Unis au début du , en transitant par Buffalo dans l'État de New-York pour atteindre finalement les villes de Détroit et Chicago.
 Buffalo Grill, une chaîne de restauration en France.
 Buffalo est une marque japonaise de produits informatiques très répandue au Japon.
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo, célèbre phrase anglaise grammaticalement correcte.
 Manœuvre de Buffalo : technique de jeu au bridge.
 Buffalo Soldier : Régiments de soldats noirs de l’armée nordiste des USA
 Déclaration de Buffalo,  manifeste politique canadien de 2020.
Buffalo, une marque de chaussures originaire d'Allemagne.

 Art et musique 
 Buffalo est un groupe de heavy metal.
 Buffalo soldier est une chanson de Bob Marley
 Buffalo est un album posthume de Frank Zappa (2007)
 Buffalo '66'' est un film de Vincent Gallo (1998)
 Buffalo Club est un groupe de musique country qui a débuté en 1998.
 Buffalo Springfield est un groupe de folk-rock et de rock psychédélique des années 1960.